Guanzhong () bezeichnet:

 Zentral-Shaanxi-Ebene
 alter Name für die Provinz Shaanxi

Siehe auch:
 Guangzong